BVX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Batesville (Arkansas), Stati Uniti